Новоселище () — село,
Августиновский сельский совет,
Запорожский район,
Запорожская область,
Украина.

Код КОАТУУ — 2322180407. Население по переписи 2001 года составляло 88 человек.

Географическое положение 
Село Новоселище находится на расстоянии в 0,5 км от села Августиновка.

История 
 1929 год — дата основания.

Примечания